Рудни́чна ву́лиця — назва вулиць у різноманітних населених пунктах різних держав світу.

Руднична вулиця — вулиця у Дніпрі.
 Руднична вулиця — вулиця у Кривому Розі.
 Руднична вулиця — вулиця у слобожанському місті Харків.

Руднична вулиця — вулиця у Липецьку (Сирський).
 Руднична вулиця — вулиця у Нижньому Новгороді.

Див. також 
 Руднична

Багатозначні терміни: урбаноніми